szczerbinka – rodzaj przełęczy (zwykle płytko wcięta, ale skalista i ostra)
 szczerbinka – rodzaj celownika w broni palnej
 Szczerbinka – okręg miejski Moskwy
 Szczerbinka – przełęcz w Długim Giewoncie w Tatrach